Naulleau est un nom de famille français - fréquent en Vendée. Il serait soit dérivé du prénom de baptême Noël, soit dérivé d'une forme Renaulleau ou Renaulet, elle-même diminutif du nom d'origine germanique Renaud.

Patronyme 
 Éric Naulleau (1961-), éditeur, essayiste, traducteur, critique littéraire ;
 Xavier Naulleau (1980-), joueur français de rugby à XV qui joue au poste de pilier ;
 Alexandre Naulleau (1981-), coureur cycliste français.

Télévision 
 Zemmour et Naulleau, premier nom de Restons zen, émission de télévision française, présentée par Éric Naulleau.

Notes

Voir aussi 
 Sophie Nauleau (1977-), écrivaine, productrice de radio.

Homonymie de patronyme